Верхний Нюд — заброшенный посёлок в Мурманской области России. На момент упразднения входил в городской округ город Мончегорск.

В советское время в посёлке было развито животноводство.

Жители посёлка после опроса проведённого властями в 1995 году были отселены в Мончегорск. Законом Мурманской области № 905-01-ЗМО от 26 октября 2007 года населённый пункт был упразднён в связи с отсутствием проживающего населения.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты городского округа город Мончегорск